Sarılar ist der Name dreier Orte in der Türkei:

 Sarılar (Avanos)
 Sarılar (Manavgat)
 Sarılar (Tekirdağ)